Перша ліга Сербії та Чорногорії 2002—2003 років — 11-й (і останній сезон) найвищого рівня футбольних дивізіонів Союзної Республіки Югославія та (після перейменування країни у лютому 2003 року) 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії та Чорногорії. Титул здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сартід взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Сербії та Чорногорії з футболу 2002—2003.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Сербії та Чорногорії на soccerway 
 Чемпіонат Сербії та Чорногорії на rsssf 

2002—2003
Югославія
Сербія
Чорногорія
2002 у югославському спорті
2003 у сербському спорті
2003 у чорногорському спорті